Grigorij Nikolajevitj Neujmin () född 22 december 1885, död 17 december 1946, var en rysk astronom.

Han var verksam vid Pulkovo och Simeizobservatoriet.

Mellan 1913 och 1939 upptäckte han 74 asteroider. Han upptäckte även sju periodiska kometer.

Månkratern Neujmin och asteroiden 1129 Neujmina är uppkallade efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av GN Neujmin

Källor

Ryska astronomer
Sovjetiska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Födda 1885
Avlidna 1946
Män